Tatum Adair és una actriu estatunidenca coneguda pel seu paper de Rebecca Haster a la pel·lícula de terror Ghost Lake.

Filmografia 
 Clara's Heart (1988) com Ashley Lafferty
 Cubes (2003) com Jessica
 Waiting All Day for the Green Face of the Hummingbird (If I Were a Lily) (2002) com Mistress Love Doll
 Ghost Lake (2004) com Rebecca Haster

Actors de cinema estatunidencs